Stengöl kan syfta på främst ett antal insjöar i Sverige:

Stengölen (Eringsboda socken, Blekinge), sjö i Ronneby kommun, 
Stengölen (Rödeby socken, Blekinge), sjö i Karlskrona kommun,  (8,56 ha)
Stengöl och del av Svensgöl, av SCB definierad och namnsatt småort i Karlskrona kommun, 
Stengöl, by i Rödeby socken, 
Stengöl (Dalhems socken, Småland), sjö i Västerviks kommun,  (4,5 ha)
Stengöl (Fågelfors socken, Småland), sjö i Högsby kommun, 
Stengölen (Gärdserums socken, Småland), sjö i Åtvidabergs kommun,  (6,4 ha)
Stengölen (Karlslunda socken, Småland), sjö i Kalmar kommun, 
Stengölen (Målilla socken, Småland), sjö i Hultsfreds kommun, 
Stengölen (Kristbergs socken, Östergötland), sjö i Motala kommun, 
Stengölen (Yxnerums socken, Östergötland), sjö i Åtvidabergs kommun,  (9,23 ha)

Se även
Stengyl

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn